Алекса́ндр Панфи́лов:
 Панфилов, Александр Васильевич (род. 1960) — советский велогонщик.
 Панфилов, Александр Вячеславович (род. 1959) — российский военный деятель, участник Второй Чеченской кампании.
 Панфилов, Александр Иванович (1808—1874) — российский адмирал, участник Крымской войны.
 Панфилов, Александр Семёнович (1927—1982) — советский комбайнер в Кокчетавской области, Герой Социалистического Труда (1957).
 Панфилов, Александр Юрьевич (род. 1990) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.